Automatismo faz referência a vários artigos:

Física e biologia 

 Movimento ou actividade próprios de umm mecanismo automático ou um autómata (mecânico).
 Em seres vivos, acções inconscientes ou involuntarias: reflexos, tropismos, taxias, etc. Também, em verdadeiro modo, os instintos e o condicionamento.
 Em fisiología humana, os tics.

Engenharias 

 Engenharia automática ou Engenharia de controle
 Automação industrial
 Demonstração automática de teoremas
 Sistemas automáticos em computação
 Aprendizagem automática ou aprendizagem de máquinas
 Razonamiento automático
 Tradução automática
 Regulação automática
 Indización automática
 Programação automática
 Planejamento automático
 Diferenciação automática

Mecanismos ou dispositivos automáticos 

 Transmissão automática ou mudança automática
 Caixa automático
 Piloto automático
 Desfibrilador externo automático
 Atendedor de chamadas
 Torno automático
 Veículo automático ligeiro
 Anúncio de Sinais e Freado Automático
 Resurtido automático
 Freado Automático Pontual

Psicologia 

 Comportamento automático
 Automatismo mental, conceito definido por Gaëtan Gatian de Clérambault nos anos 1920.
 Automatismo psicológico, conceito definido por Pierre Janet em 1889.

Arte 

 Automatismo. Processo criativo que, mediante diversas técnicas, procura refletir de maneira imediata e intuitiva, as sensações ou pensamentos do autor sem intervenção da capacidade racionalizadora.
 Automatismo surrealista
 Escritura automática
 Pintura automática

Direito 

 Automatismo (direito), determinado efeito de leis e actos jurídicos.

Armamento 

 Arma automática, arma semiautomática
 Canhão automático
 Fuzil automático Browning

Desambiguação